Henry Kissinger ist der Name folgender Personen:
* Henry Kissinger (* 1923), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler und Politiker

Henry Kissinger steht für:
 Henry Kissinger (Film), deutsch-US-amerikanischer Dokumentarfilm von Stephan Lamby (2008)
 Angeklagt: Henry Kissinger, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Eugene Jarecki (2002)
 Henry A. Kissinger Prize, Preis für Verdienst um transatlantischen Beziehungen, siehe American Academy in Berlin#Henry A. Kissinger Prize